Pris sur le vif est un titre d'œuvre pouvant se rapporter à :
 Pris sur le vif (True of Life), film américain de George Marshall sorti en 1943 ;
 Pris sur le vif (No Small Affair), film américain de Jerry Schatzberg sorti en 1984 ;
 Pris sur le vif, un livre-jeu de Fabrice Cayla et Jean-Pierre Pécau paru en 1988.